«Boy Blue» — четвёртый сингл со второго альбома Синди Лопер True Colors.

Информация о сингле 
Авторы «Boy Blue» — Синди Лопер, Стивен Броутон Лант и Джефф Бова.

Песня написана под впечатлением от стихотворения Юджина Филда «Little Boy Blue», в котором рассказывается о забытых игрушках мальчика (собачке и солдатике). Сама песня посвящена другу Синди, умершему от СПИДа. Все доходы от продажи сингла были пожертвованы в организации по борьбе с этой болезнью.

Видеоклип, ставший популярным на MTV в июне — июле 1987 года, представляет собой запись концертного выступления Синди в Париже.

«Boy Blue» стал первым синглом Синди, не добившемся значительного успеха в американских чартах, где он поднялся лишь до 71-го места.

Чарты

Официальные версии 
 Live Version 5:36
 Remix 3:58

Песни Синди Лопер
Синглы Epic Records